LUEFA Youth League 2014-2015 è la seconda edizione di questo torneo riservato a formazioni Under-19 organizzato dall'UEFA.

Formato 
La prima fase della competizione ricalca la struttura della UEFA Champions League: 32 formazioni Under-19 delle squadre qualificatesi alla fase a gironi della massima competizione europea sono ammesse alla fase a gironi della competizione, il cui calendario ricalca fedelmente quello delle squadre maggiori, a meno di decisioni diverse dei club o di particolari esigenze di tipo logistico o televisivo.

Le prime e le seconde classificate di ogni girone si qualificano alla fase a eliminazione diretta, strutturata in maniera differente alla competizione maggiore. Infatti, ottavi e quarti si disputeranno in gara singola a partire dal mese di febbraio. In particolare, agli ottavi di finale, come avviene per la Champions League, non possono incontrarsi squadre dello stesso Paese o che si siano già affrontate nella fase a gironi, mentre ai quarti il sorteggio è libero. Inoltre, le prime classificate dei gironi incontreranno in casa le squadre seconde classificate, mentre ai quarti la squadra di casa sarà stabilita dal sorteggio. Tutte le gare a eliminazione diretta che termineranno in parità, saranno risolte ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari.

Date

Partecipanti 
Partecipano le formazioni Under-19 delle 32 squadre che hanno raggiunto la fase a gironi della Champions League 2014-2015.

Fascia 1
 Real Madrid CC: 161,542
  CC: 157,542
  CC: 154,328
  CC: 140,949
 Benfica CC: 129,459
  CC: 119,542
 Arsenal CC: 112,949
 Porto CC: 105,459

Fascia 2
  CC: 96,140
  CC: 82,328
 Juventus CC: 80,387
 Paris Saint-Germain CC: 80,300
 Šachtar CC: 78,193
  CC: 75,645
  CC: 73,899
  CC: 72,949

Fascia 3
 Bayer Leverkusen CC: 70,328
 Olympiacos CC: 67,720
 CSKA Mosca CC: 66,899
  CC: 61,862
  CC: 58,949
 Sporting Lisbona CC: 58,459
  CC: 55,340
 Athletic Bilbao CC: 54,542

Fascia 4
 Anderlecht CC: 50,260
  CC: 39,887
 APOEL CC: 37,650
  CC: 33,725
 Ludogorets CC: 18,125
 Maribor CC: 16,200
  CC: 11,300
 Malmö CC: 6,265

Le 32 squadre sono state inserite nelle quattro urne del sorteggio per la Champions League, il 28 agosto 2014 al Grimaldi Forum di Monte Carlo, in base al loro ranking 2013, con la squadra detentrice del trofeo automaticamente inserita nell'Urna 1. Le squadre sono state inserite in otto gruppi di 4 squadre. Formazioni della stessa federazione non possono incontrarsi. Il sorteggio è valido anche per la Youth League.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D 

 a tavolino

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 

2014-2015